Bundesliga 1987/1988 był to 25. sezon niemieckiej pierwszej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej. Sezon rozpoczął się 31 lipca 1987 roku, a zakończył się 21 maja 1988. Brało w niej udział 18 zespołów, które grały ze sobą systemem „każdy z każdym”. Tytułu mistrzowskiego nie obronił Bayern Monachium. Nowym mistrzem Niemiec został Werder Brema, dla którego był to drugi tytuł mistrzowski w historii klubu. Tytuł króla strzelców zdobył Jürgen Klinsmann, który strzelił 19 bramek.

Zasady rozgrywek 
W rozgrywkach brało udział 18 drużyn, walczących o tytuł mistrza Niemiec w piłce nożnej. Każda z drużyn rozegrała po 2 mecze ze wszystkimi przeciwnikami (razem 34 spotkania). 17. i 18. drużyna tabeli spadły do 2. Bundesligi. 16. zespół Bundesligi i 3. zespół 2. Bundesligi stoczyły rywalizację systemem mecz-rewanż o pozostanie/awans do Bundesligi.

Drużyny

Stadiony

Tabela końcowa

Wyniki

Baraże 
SV Waldhof Mannheim, 16. drużyna Bundesligi oraz SV Darmstadt 98, 3. zespół 2. Bundesligi, spotkały się w dwumeczu o miejsce w kolejnym sezonie Bundesligi. Po dwóch spotkaniach padł remis 4:4. Dodatkowe, trzecie spotkanie, także zakończyło się remisem. Waldhof zwyciężyło w rzutach karnych 5:4, dzięki czemu utrzymało się w Bundeslidze.

Najlepsi strzelcy

Bibliografia 
 Oficjalne archiwa Bundesligi

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
1987 w piłce nożnej
1988 w piłce nożnej
1987 w Niemczech
1988 w Niemczech